Turberville steht für:
 Turberville (Adelsgeschlechter), anglonormannische Adelsgeschlechter

Turberville ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh de Turberville († 1293), englischer Militär
 James Turberville (1494–um 1570), englischer Geistlicher, Bischof von Exeter

 Thomas de Turberville († 1295), englischer Militär